Plusieurs cathédrales portent le nom de cathédrale Notre-Dame-de-Kazan en l’honneur de l’icône Notre-Dame de Kazan dont :

 la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan d’Almaty au Kazakhstan ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan de Moscou en Russie ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg en Russie.

Voir aussi 
 

NotreDameKazan
~NotreDameKazan